

Persone

Devic
 Émilien Devic – calciatore francese
 Eugène Devic – neurologo francese

Dević
 Borislav Dević – atleta serbo
 Goran Dević – regista e sceneggiatore croato
 Igor Dević – calciatore croato
 Marko Dević – calciatore serbo naturalizzato ucraino
 Milan Dević – calciatore serbo
 Vukašin Dević – calciatore serbo

Altro 
 Monastero di Devič – monastero di Skënderaj, nel Distretto di Kosovska Mitrovica, nel Kosovo
 Malattia di Devic – malattia demielinizzante che colpisce il nervo ottico e il midollo spinale